George Young peut désigner :

 George Young (1922-1997), footballeur écossais ;
 George Young (1937-2022), athlète américain ;
 Sir George Young (né en 1941), baron Young of Cookham, homme politique anglais ;
 George Young (1946-2017), musicien de rock australien.